Dockx ist der Familienname folgender Personen:

 Bart Dockx (* 1981), belgischer Radrennfahrer
 Gert Dockx (* 1988), belgischer Radrennfahrer
 Jean Dockx (1941–2002), belgischer Fußballspieler
 Stanislas Dockx (1901–1985), belgischer Philosoph und Theologe
 Theo Dockx (* 1945), belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Docx
 Docks